Топильский — фамилия; имеет женскую форму Топильская.
 Топильский, Владимир Павлович (род. 1961) — советский и российский телеведущий, спортивный комментатор.
 Топильская, Елена Валентиновна (род. 1959) — российский юрист, писатель, сценарист.

Топильская 
 Топильская, Ольга Александровна (род. 1990) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.